Владимир Павлович Муравьёв (род. 30 сентября 1959, Караганда, Казахская ССР, СССР) — советский легкоатлет-спринтер. Двукратный олимпийский чемпион в эстафете 4×100 метров (1980, 1988). Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Вехи биографии 
Родился 30 сентября 1959 года в Караганде. Отец, Павел Михайлович, работал проходчиком на шахте, мама, Аделина Иосифовна — бухгалтером на той же шахте.

Тренировался у А. Д. Иванова.

Окончил Карагандинский университет (1982) и аспирантуру ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта по кафедре биомеханики (1990).

В 1992 году в ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта защитил диссертацию «Техническая подготовка в беге на короткие дистанции с учетом особенностей формирования двигательных программ» на соискание учёной степени кандидат педагогических наук.

1987—2000 — преподаватель кафедры легкой атлетики ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. В 1989 году выдвигался в депутаты ВС СССР.

В 2000 году эмигрировал в Германию.

Спортивная карьера 
 Двукратный олимпийский чемпион в эстафетном беге 4х100 м:
 , 1.8.1980 — 38,26 с;
 , 1.10.1988 — 38,19 с.
 Серебряный призёр чемпионата мира в эстафете 4×100 м .
 Бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете 4×100 м .
 Бронзовый призёр Кубка мира (1985).
 Чемпион Европы в эстафете 4×100 м .
 Обладатель Кубка Европы в эстафете 4×100 м и серебряный призёр в беге на 100 м (1985).
 Двукратный чемпион «Дружбы-84» в Москве на дистанции 200 м и в эстафете 4×100 м.
 Заслуженный мастер спорта (1980).
 Является рекордсменом Казахстана по бегу на 200 метров (20,34 с) и эстафете 4х100 метров (39,30 с).
 Чемпион СССР (1985 г. и 1987 г.) в беге на 100 метров; чемпион (1983 г.) в беге на 200 метров; чемпион (1988 г.) в эстафете 4х100 метров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Владимир Муравьев на сайте athletics-sport.info.

Литература 
 Муравьёв Владимир Павлович // Знаменитые люди Санкт-Петербурга [текст]: Биографический словарь / В. Д. Доценко, Г. М. Гетманец, В. М. Йолтуховский. — СПб.: «Аврора-Дизайн», 2005 — Т. 1. — С. 253

Бегуны на короткие дистанции СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Двукратные олимпийские чемпионы
Победители соревнований «Дружба-84»